Каттлея Лоуренса () — многолетнее травянистое растение семейства Орхидные.

Вид популярен в комнатном и оранжерейном цветоводстве, широко представлен в ботанических садах.

Этимология и история описания 

Каттлея Лоуренса впервые обнаружена сэром Робертом Шомбургком во время экспедиции по приграничным участкам Венесуэлы, Бразилии и Гвианы, но она не была признана как новый вид, видовой статус получила гораздо позднее. Окончательно вид в 1884 г. открыл сборщик орхидей по фамилии Сейдел, работавший на садоводческую фирму Фредерика Сандера. Первая партия растений не дошла до Англии — корабль потерпел крушение. В начале 1885 г. из Бразилии прибыл второй корабль, привезённые им растения и были описаны Генрихом Райхенбахом.

Вид назван в честь Джеймса Джона Тревора Лоуренса — одного из президентов Королевского садоводческого общества. Также в честь него был назван Paphiopedilum lawreneanum.

Природные разновидности 

Cattleya lawrenceana имеет один из самых широких диапазонов цветовых форм среди всех каттлей. Цветки типовой формы бледно-лавандового цвета с тёмно-розово-сиреневой губой.

В культуре известны несколько форм:
 Cattleya lawrenceana var. coerulea
 Cattleya lawrenceana f. delicata
 Cattleya lawrenceana var. flamea
 Cattleya lawrenceana var. alba
 Cattleya lawrenceana var. semialba
 Cattleya lawrenceana var. aquinii
 Cattleya lawrenceana var. concolor

Ареал, экологические особенности 
Гран Сабана на юго-востоке штата Боливар в Венесуэле, где Венесуэла граничит с Бразилией и Гайаной. Её находили со всех сторон этой границы, но большая часть популяции расположена в Венесуэле. Район имеет влажный тропический климат со средней температурой 28 °С, но в ночные часы она может опускаться до 13 °C.

Каттлеи Лоуренса растут в лесных районах, как правило, вблизи ручьев или рек, чаще встречаются на высотах 250—3000 метров над уровнем моря.

Cattleya lawrenceana входит в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию. Приложение включает все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их выживанием; а также другие виды, которые должны подлежать регулированию для того, чтобы над торговлей образцами некоторых видов из первого списка мог быть установлен эффективный контроль.

Биологическое описание 
Симподиальные растения средних размеров.

Как у Cattleya labiata, С. lawrenceana имеет один лист в верхней части псевдобульбы, но псевдобульбы намного короче и тоньше, чем у C. labiata, большинство имеет характерный красный оттенок. Высота растений 25—35 см. В соцветии от 2 до 8 цветков. Хотя цветы каттлеи Лоуренса можут достигать размеров цветков типичных C. labiata, обычно они достигают лишь половина их размеров (диаметр 12—13 см) и имеют необычно узкую трубчатую губу.

В природе С. lawrenceana цветёт в период с февраля по апрель. Цветение продолжительное, 25—30 дней.

В культуре 
Каттлея Лоуренса считается трудным в культуре видом. Посадка на блок, в корзинки или глиняные не глазурованные горшки диаметром не больше даже 12 см. Cattleya lawrenceana обычно начинает активно расти летом, а завершает рост в октябре-ноябре. Затем у неё наступает период покоя, который длится до весеннего цветения. Пересаживать растения рекомендуется только по крайней необходимости.

Температурная группа — тёплая. Дневная температура круглый год около 29 °C, ночная — около 21 °C.

Относительная влажность воздуха 70—80 % %. Полив после полного просыхания субстрата. Период покоя зимой, когда полив несколько снижают.

Освещение: прямой солнечный свет в первой и второй половине дня с легким притенением в середине дня при интенсивном движении воздуха. Светло зелёный цвет листьев, является хорошим индикатором того, что растения получают нужное количество света.

Подкормки только в период активной вегетации комплексным удобрением для орхидей в минимальной концентрации 1—3 раза в месяц.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 

Орхидные
Флора Южной Америки
Комнатные растения
Приложения СИТЕС
Таксоны растений, названные в честь людей